

Pessoas
Clifford Glenwood Shull
Steven Glenwood MacLean

Localidades
Glenwood (Alabama)
Glenwood (Arkansas)
Glenwood (Geórgia)
Glenwood (Illinois)
Glenwood (Indiana)
Glenwood (Iowa)
Glenwood (Minnesota)
Glenwood (Missouri)
Glenwood Springs
Glenwood City

Desambiguações de topônimos